Шамиль Шайдуллин — это:
 Шайдуллин, Шамиль Муртазович (1947—2021) — советский и российский художник.
  (1939—2008) — советский и российский писатель, сотрудник органов МВД.
  (род. 1963) — советский и российский железнодорожник.